SMART, Smart ( — сообразительный, умный):

 Smart TV (), или Connected TV — технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры и ресиверы цифрового телевидения, а также в техническом симбиозе между компьютерами и телевизорами / ресиверами цифрового телевидения.
 S.M.A.R.T. (self-monitoring, analysis and reporting technology) — технология внутренней оценки состояния жёсткого диска компьютера; а также механизм предсказания возможного выхода его из строя.
 Smart — марка автомобилей особо малого класса, выпускаемых одноимённой компанией.
 «Смарт-1» (SMART-1) — европейский космический аппарат.
 SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely) — мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач.
 Smart — пакетный менеджер для Linux-дистрибутивов.
 SMART (Simple Modular Architecture Research Tool) — база данных, используемая при идентификации и анализе белковых доменов в белковых последовательностях.

Другое 
 «Smart» — вагон метро 81-725/726/727.

См. также 
 Смарт